Bei den World Games 2017 in Breslau fanden vom 25. bis 28. Juli im Squash zwei Wettbewerbe statt.

Sieger der letzten World Games waren Grégory Gaultier und Nicol David. Während Gaultier nicht erneut teilnahm, ging David als an Position zwei gesetzte Spielerin an den Start. Sie verlor im Halbfinale gegen Joey Chan, die wiederum im Endspiel gegen Camille Serme mit 0:3 das Nachsehen hatte. Bei den Herren setzte sich der topgesetzte Simon Rösner durch, der im Finale Grégoire Marche mit 3:1 schlug.

Insgesamt 61 Athleten aus 25 Ländern nahmen an den Wettbewerben teil, davon 30 in der Herren- und 31 in der Damenkonkurrenz. Aus Deutschland nahmen Simon Rösner, Raphael Kandra, Sina Kandra und Franziska Hennes teil, der Schweizer Kader bestand aus Céline Walser. Teilnehmer aus anderen deutschsprachigen Ländern gingen nicht an den Start. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen.

Herren

Setzung

Hauptrunde

Damen

Setzung

Hauptrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com: Herren und Damen (englisch)

Squash
Squashturnier 2017
Squashturnier in Polen
2017
Sportveranstaltung in Breslau